Michał Rogalski (ur. 1970) – polski reżyser, scenarzysta, operator i aktor
 Michał Rogalski (ur. 1987) – polski badmintonista